Ма́арду () — город и муниципалитет в уезде Харьюмаа в северной Эстонии на берегу залива Мууга.

География 
Город Маарду расположен на берегу залива Мууга (части Финского залива). Его границы простираются от озера Маарду до реки Пирита. Маарду граничит с волостями Виймси и Йыэляхтме, находясь в 15 километрах от Таллина и граничит с ним на западе. Он находится в центре пересечения морских, железнодорожных и шоссейных путей, недалеко от Таллинского аэропорта им. Леннарта Мери. Высота над уровнем моря — 25 метров. На юге города расположено озеро Маарду.

В муниципалитете Маарду выделяется несколько районов:
 Каллавере
 Крооди
 Кярму
 Мууга
 порт Мууга
 окрестности озера Маарду

История 
Возникновение промышленного посёлка Маарду произошло в 1939 году благодаря разработке фосфоритных месторождений. В 1951 году получил статус городского посёлка, 21 декабря 1963 года перешёл в административное подчинение Таллина. В 1979 году его площадь составляла 3,8 км2, численность населения — . 

В 1980 году Маарду получил статус города, объединив посёлок Маарду с посёлком городского типа Каллавере (), но административно входил в состав Морского района города Таллина.

7 ноября 1991 года Маарду получил статус отдельной административной единицы, и в его состав были включены территория порта Мууга, а также районы с индивидуальной застройкой и дачными участками, расположенные к западу от жилых массивов посёлка.

Экономика 
В советское время был построен большой химический комбинат «Эстонфосфорит», где работала преобладающая часть трудоспособного населения посёлка. Завод был закрыт по экологическим соображениям после восстановления независимости Эстонии.

В число советских предприятий города входили: ремонтно-строительное и монтажное управление № 10 треста «Запхимремстроймонтаж», участок наладочных работ треста «Коксохиммонтаж», строительное управление № 8 треста «Таллинстрой», железнодорожная товарная станция, автобаза № 1, мастерские бытового обслуживания. Работали два филиала Таллинской центральной библиотеки имени М. Горького, Маардуская средняя школа ( в 1979 году), вечерняя средняя школа (300 учащихся), больница на 150 больничных коек и поликлиника (медико-санитарное отделение химзавода), 9 магазинов, ресторан и столовая.
 
В городской черте расположен крупнейший в Эстонии морской торговый порт международного значения Мууга.

Учреждения просвещения, культа и досуга 
По состоянию на 2019 год в городе работали три общеобразовательные школы: Каллавереская средняя школа (язык обучения — эстонский), две школы с русским языком обучения (Маардуская гимназия и Маардуская основная школа), а также Маардуская школа искусств и 4 детских сада.

В Каллавереской средней школе в 2019/2010 учебном году насчитывалось 213 учеников, в Маардуской гимназии в 2020/2021 учебном году — 798 учеников, в том числе 65 учащихся вечерней школы.

В Маарду действует православный храм Архангела Михаила (Московский Патриархат), есть лютеранская кирха, работает Центр досуга. 

По решению городских властей кладбище разделено на православный, лютеранский и мусульманский секторы.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в городе проживали , из них  (24,8 %) — эстонцы.

Города-побратимы 
  Великие Луки, Российская Федерация
  Екабпилс, Латвия
  Калининский район Санкт-Петербурга, Россия
  Фрунзенский район Минска, Белоруссия
  Хабаровск, Россия
  Миргород, Украина
  Ванадзор, Армения
  Осташков, Россия
  Мышкин, Россия
  Пикалёво, Россия
  Черноморск, Украина
  Красногорск, Россия
  Бялогард, Польша
  Электренай, Литва

Персоналии 
 Георгий Васильевич Быстров — в 1996—2013 годы и в 2015 году мэр города Маарду, в 2013—2014 годах — председатель Городского собрания Маарду.
 В 2012 году в Маарду скончался председатель Президиума Союза ветеранских организаций Эстонии Карл Александрович Вельц.

Галерея

См. также 
 Мууга (порт)
 Храм Архангела Михаила в Маарду. Visit Estonia. Официальный сайт туристической информации

Примечания

Ссылки 
 Сайт города Маарду
 Карта Маарду

Города Эстонии
Харьюмаа